Nederlandse Bowling Federatie
 NetBEUI, of NetBIOS Frames-protocol
 Norges Badminton Forbund, de Noorse handbalbond
 Norsk Bridgeforbund, de Noorse bridgebond
 National Bank Financial Group van de Bank of Canada
 Nederlandse Beroepsvereniging van Film- en Televisiemakers